Фонтен-ле-Дижон:

 Фонтен-ле-Дижон — коммуна во Франции, находится в регионе Бургундия.
 Фонтен-ле-Дижон — кантон во Франции, находится в регионе Бургундия.